Stefano De Franchi – patrizio e poeta italiano
Cesare De Franchi Toso (1666-1739) – 146º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
Federico De Franchi Toso (1560-1630) – 96º doge della Repubblica di Genova
Federico De Franchi Toso (1642-1734) – 136º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
Gerolamo De Franchi Toso (1522-1586) – 73º doge della Repubblica di Genova
Gerolamo De Franchi Toso (1585-1668) – 111º doge della Repubblica di Genova
Giacomo De Franchi Toso (1590-1657) – 109º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
Pietro De Franchi Sacco – 84º doge della Repubblica di Genova